Eastern Suburbs ist der Name folgender Fußballklubs:
 Eastern Suburbs AFC, neuseeländischer Fußballklub aus einem Vorort von Auckland
 Eastern Suburbs FC, australischer Fußballklub aus einem Vorort von Brisbane